Pleszeck, település Oroszországban, az Arhangelszki terület Pleszecki járásnak székhelye
 Pleszeck űrrepülőtér, űrrepülőtér Oroszországban, Pleszeck közelében